Infesta ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Infesta (Celorico de Basto)
 Infesta (Paredes de Coura)
 São Mamede de Infesta e Senhora da Hora